Рок Пайич (, родился 26 сентября 1985 в Есенице) — словенский хоккеист, правый и центральный нападающий чешского клуба «Мотор Ческе-Будеёвице». Сын Мураицы Пайича, югославского хоккеиста. Племянник Бориса Пайича, югославского хоккеиста.

Карьера

Клубная 
Карьеру начинал в словенском клубе «Краньска-Гора», выступал с 15 лет в Словенской хоккейной лиге. В 2002 году переехал в Чехию, где и выступает по сей день. Начинал в Чехии карьеру в клубе «Писек», затем продолжил карьеру в «Били Тигржи», хотя формально выступал на правах аренды в разных клубах. В 2006 году перешёл в клуб «Бероуншти Медведи», через год перебрался в «Врхлаби». Отыграв там два сезона, перешёл в слованский клуб «Устечти Льви».

В сборной 
Сборную Пайич представлял на всех уровнях: в составе сборной до 18 лет играл в Первом дивизионе 2002 и 2003 годов, в сборной до 20 лет на чемпионатах мира в Первом дивизионе с 2003 по 2005 годы, в основной сборной на чемпионатах мира 2006, 2008, 2011 и 2013 годов в Высшем дивизионе.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Словении
Хоккейные центральные нападающие
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Краньска-Гора»
Игроки ХК «Писек»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Стадион» Врхлаби
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Понтебба»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой